Алгоритм Баума — Велша используется в информатике и статистике для нахождения неизвестных параметров скрытой марковской модели (HMM). Он использует алгоритм прямого-обратного хода и является частным случаем обобщённого EM-алгоритма.

Алгоритм Баума — Велша оценки скрытой модели Маркова 
Скрытая модель Маркова — это вероятностная модель множества случайных переменных . Переменные  — известные дискретные наблюдения, а  — «скрытые» дискретные величины. В рамках скрытой модели Маркова есть два независимых утверждения, обеспечивающих сходимость данного алгоритма:
 -я скрытая переменная при известной -ой переменной независима от всех предыдущих  переменных, то есть ;
 -е известное наблюдение зависит только от -го состояния, то есть не зависит от времени, .
Далее будет предложен алгоритм «предположений и максимизаций» для поиска максимальной вероятностной оценки параметров скрытой модели Маркова при заданном наборе наблюдений. Этот алгоритм также известен как алгоритм Баума — Велша.

 — это дискретная случайная переменная, принимающая одно из  значений . Будем полагать, что данная модель Маркова, определённая как , однородна по времени, то есть независима от . Тогда можно задать  как независящую от времени стохастическую матрицу перемещений . Вероятности состояний в момент времени  определяется начальным распределением .

Будем считать, что мы в состоянии  в момент времени , если . Последовательность состояний выражается как , где  является состоянием в момент .

Наблюдение  в момент времени  может иметь одно из  возможных значений, . Вероятность заданного вектора наблюдений в момент времени  для состояния  определяется как  ( — это матрица  на ). Последовательность наблюдений  выражается как .

Следовательно, мы можем описать скрытую модель Маркова с помощью . При заданном векторе наблюдений  алгоритм Баума — Велша находит .  максимизирует вероятность наблюдений .

Алгоритм 
Исходные данные:  со случайными начальными условиями.

Алгоритм итеративно обновляет параметр  до схождения в одной точке.

Прямая процедура 
Обозначим через  вероятность появления заданной последовательности  для состояния  в момент времени .

 можно вычислить рекурсивно:

Обратная процедура 
Данная процедура позволяет вычислить  вероятность конечной заданной последовательности  при условии, что мы начали из исходного состояния , в момент времени .

Можно вычислить :
 
 

Используя  и  можно вычислить следующие значения:
 
 

Имея  и , можно вычислить новые значения параметров модели:
 
 
 ,
где

индикативная функция, и  ожидаемое количество значений наблюдаемой величины, равных  в состоянии  к общему количеству состояний .

Используя новые значения ,  и , итерации продолжаются до схождения.

См. также 
 Алгоритм Витерби

Источники 
 The Baum-Welch algorithm for estimating a Hidden Markov Model
 Baum-Welch Algorithm
 Лекции С.Николенко по скрытым марковским моделям

Марковские процессы
Машинное обучение
Биоинформатика